Kristine ("Kikki") Lunde (Kristiansand, 30 maart 1980) is een voormalig Noorse handbalster, die voor het laatst uitkwam in de Noorse clubcompetitie voor Vipers Kristiansand. Ze is momenteel assistent-trainster van het Noorse jeugd vrouwenhandbalteam. Van 2001 tot en met 2013 kwam ze uit voor het Noorse nationale team. Ze is een rechtshandige midden opbouwster.

Voordat Katrine Lunde in de zomer van 2007 voor Viborg HK ging spelen, maakte ze deel uit van de teams van het Deense Aalborg DH en de Noorse clubs Hånes IF, Kristiansand IF en Våg Vipers. Met Viborg HK won ze in 2008 de Deense competitie.

In het seizoen 2010/2011 was Katrine Lunde zwanger, waardoor ze bijna heel het seizoen aan de kant stond.

Kristine's eeneiige tweelingzus Katrine Lunde Haraldsen speelt eveneens handbal op het hoogste niveau, maar is keepster.

Noors team 
Sinds haar debuut in 2001 speelde ze 181 wedstrijden voor het Noorse team en scoorde daarin 496 keer. Met het Noorse team behaalde ze zilver op het WK van 2001, goud op het EK van 2004, 2006 en 2008 en goud op de Olympische Spelen van 2008. In 2004 werd ze uitgeroepen tot Noors Speelster van het Jaar. Na afloop van het EK 2008 werd ze gekozen in het All-Star Team als beste opbouwster en uitgeroepen tot meest waardevolle speelster van het toernooi.

Bij afwezigheid van Gro Hammerseng bij het EK in 2008, die sinds 2003 de rol van aanvoerster had vervuld, werd Lunde als nieuwe aanvoerster van het Noorse team aangewezen.

Interlands

Onderscheidingen 
 Meest waardevolle speelsters van het Europees kampioenschap: 2008
 All-Star team middenopbouw van het Europees kampioenschap: 2008
 Speelster van het jaar in de Noorse competitie: 2003/04 
 Spelmaakster van het jaar in de Noorse competitie: 2003/04

Externe links 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen